Персоналии:
 Буатё, Жан (1933-2010) — французский пловец, чемпион Олимпийских игр в Хельсинки (1952);
 Буате, Марсель (род. 1922) — французский экономист.